Università della California, Berkeley – università statunitense
 UCB – azienda biofarmaceutica belga
 Uffici Centrali del Bilancio – uffici presenti in ogni Ministero che fanno capo alla Ragioneria generale dello Stato